Лас Сабилас има више значења:

 Лас Сабилас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Сабилас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Сабилас (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Сабилас (Азала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Сабилас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику